Széphalom est le nom de deux lieux en Hongrie :
 Széphalom, un quartier de Budapest
 Széphalom, un quartier de Sátoraljaújhely